Тиму́р Касымович Зульфика́ров (род. 17 августа 1936, Душанбе) — русский поэт, прозаик и драматург, сценарист.

По данным СМИ Тимур Зульфикаров был представлен в 1991 и 2000 годах на соискание Нобелевской премии в области литературы. 
Лауреат Межгосударственной премии СНГ «Звёзды Содружества» (2019) и ряда других премий .

Биография 
Отец, Касым Зульфикаров, таджик, некоторое время был наркомом упразднённой Бухарской республики, в 1937 году репрессирован. Мать Людмила Владимировна Успенская — русская, была профессором кафедры языкознания факультета русского языка и литературы Душанбинского Государственного педагогического института. Доктор филологических наук.

Зульфикаров поступил на филологический факультет ЛГУ, затем перевёлся в Литературный институт им. Горького, который окончил в 1961 году.

Началом своего творчества считает лирико-эпическое произведение «Смерть Амира Тимура», написанное в 1971 году. Автор 20 книг прозы и поэзии, тираж которых превысил 1 миллион экземпляров. Широкую известность приобрели его романы о Ходже Насреддине, Омаре Хайяме, Иване Грозном, Амире Тимуре и монументальное повествование о жизни и загробных хождениях современного поэта — «Земные и небесные странствия поэта». Это сочинение было отмечено премией «Коллетс» (Англия) за «Лучший роман Европы-93». 
Много и плодотворно работает в области драматургии театра и кино. Автор сценариев более 20 художественных и документальных фильмов, многие из которых отмечены наградами национальных и международных фестивалей. В том числе: «Человек уходит за птицами» (реж. А. Хамраев, 1974) — МК в г. Дели, приз «Серебряный Павлин»; «Черная Курица, или Подземные жители» (реж. В. Гресь, 1980) — Главный приз Московского МК; «Миражи любви» (реж. Т. Океев, 1986) — приз «Золотая Сабля» — МК в г. Дамаске.

Регулярно печатается в периодической печати: газете «Завтра», «Литературной газете», газете «Слово».

Премии «Ника» в 2001 году был удостоен романс на стихи Зульфикарова к артхаусной мелодраме «Послушай, не идёт ли дождь» в исполнении певицы Лины Мкртчян, написанный композитором Исааком Шварцем.

Неоднократно номинировался на Бунинскую премию (2010, 2012, 2015, 2017) и только в 2017 году стал её лауреатом.

В 2009 году издательство «Художественная литература» выпустило собрание сочинений в 7 томах.

Тираж книг Тимура Зульфикарова превысил 1,5 миллион экземпляров, все произведения написаны на русском языке. 

Тимур Касымович Зульфикаров член Высшего творческого совета Союза писателей России.

Оценки творчества 
Основные произведения автора переведены на 12 языков мира. В разные годы о творчестве Т. Зульфикарова писали такие критики, как Л. Анненский, В. Бондаренко, А. Геворкян, В. Коркин, В. Плетнер и другие. Были опубликованы более ста рецензий и эссе о его творчестве в крупных газетах и журналах.

Творчество 3ульфикарова в русской литературе XX века уникально даже по языку: это ритмическая, полная созвучий проза, богатая анафорами, аллитерациями, постоянными мотивами и другими формами художественных повторов, стилизованная под старину и в лексике, и в синтаксисе. Обращения к персонажам, размышления и монологи переплетаются с изложением трагического, скупо намеченного действия. В повествованиях о тиранах, например, о Тимуре в Средней Азии или Иване Грозном в средневековой России он не ставит своей целью восстановление исторического прошлого, а показывает, — интуитивно воссоздавая атмосферу прошлых эпох, — самое главное, причём это всегда религиозно обосновано, будь то ислам или христианство. <…> Ключевую роль в мировоззрении 3ульфикарова играет страдание: мудрец берет его на себя из любви к людям, царь-тиран, напротив, отрицает страдание и навязывает его другим. В экстатическом 3ульфикаров видит идеал слияния формы и содержания: его язык вызывает целый звуковой мир, передаёт духовную суть также и через бессознательное, его персонажи — и мудрецы, и тираны — понимают мир экстатически, целостно, не только разумом.

Семья 
Был женат на Людмиле Климентьевне Минц (1935—2009), дочери режиссёра Климентия Минца (режиссёра картины «12 могил Ходжи Насреддина» по сценарию Тимура Зульфикарова). Дочь — Василиса Тимуровна Зульфикарова (род. 1967).

Библиография 
Издания
 «Поэмы странствий» — : Молодая гвардия, 1980. — 480 с. — 100 000 экз.
 «Две легенды о любви» — Душанбе: Ирфон, 1980. — 204 с.
 «Мудрецы, цари, поэты» — : Известия, 1983. — 432 с. — 265 000 экз. (Библиотека «Дружбы народов»)
 «Эмиры. Мудрецы. Поэты» — Душанбе: Ирфон, 1983. — 384 с. — 14 000 экз.
 «Таттабубу» поэмы — : Советский писатель, 1984. — 344 с. — 30 000 экз.
 «Первая любовь Ходжи Насреддина», Душанбе: Маориф, 1985. — 160 с. — 50 000 экз.
 «Охота царя Бахрам-Гура Сасанида» поэмы, стихотворения. — Душанбе: Ирфон, 1986. — 384 с. — 25 000 экз.
 «Возвращение Ходжи Насреддина» — Илл. А. Гангалюк. — Душанбе: Маориф, 1987. — 480 с. — 50 000 экз.
 «Первая любовь Ходжи Насреддина» — : Советский писатель, 1989. — 704 с. — 100 000 экз. ISBN 5-265-00895-0
 «Земные и небесные странствия поэта» — : Молодая гвардия, 1990. — 446 с. — 65 000 экз. (Премия «Коллетс», 1993 г.)
 «Любовь, мудрость, смерть дервиша» — Душанбе: Адиб, 1990. — 528 с. — 35 000 экз. ISBN 5-8362-0218-4
 «Лазоревый странник на золотой дороге» (Песнопения Руси и Азии): Стихотворения, поэмы, притчи. 1962—1988. — Предислов. В. Личутин. Худож. В. Котанов. — : Современник, 1991. — 382 с.; ил. —  ISBN 5-270-00932-3
 «Избранное» — : Терра, 1992. — 752 с.: ил. — (Литература). — 10 000 экз. ISBN 5-85255-108-X
 «Книга смерти Амира Тимура» — Минск: Белади, 1998. — 192 с.
 «Алый цыган» — : Московский писатель, 1999. — 424 с.
 «Суфийский Декамерон» — : Русь, 2000. — 18 с.
 «Лазоревый странник (Песнопения Руси и Азии)» — : Молодая гвардия, 2002. — 543 с. — 2000 экз. (Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф») ISBN 5-235-02513-X
 «Камень апокалипсиса» — : Хроникёр, 2003. — 432 с.
 «Золотые притчи дервиша» — Семипалатинск: МКА, 2004. — 227 с.
 «Золотые притчи Ходжи Насреддина» — Новосибирск: Университет, 2004. — 494 с. (Премия «Ясная поляна», 2004 г.)
 «Коралловая Эфа» — Тула: И/Д Ясная Поляна, 2005. — 268 с. (Национальная премия «Лучшая книга», 2005 г.)
 «Книга Детства Иисуса Христа» — Новосибирск: Readable Minds, 2006. — 121 с.
 «Горькая беседа двух мудрецов-златоустов в диких медвяных травах» — Тула: Гриф и К, 2006. — 280 с.
 «Избранное» — : Издательский дом ПоРог, 2007. — 560 с. — 1000 экз. ISBN 978-5-90-2377-28-3
 «33 новеллы о любви» — Душанбе: ЭР-граф, 2012. — 352 с. — 1500 экз.
 «Золотой песок мудрости» — : Планета, Романы, поэмы, притчи, 2012.
 «Золотая пиала любви» — Душанбе: «ЭР-граф», 2015. — 536 с.
 «Золотые письма любви»: Избранные творения. — : Художественная литература, 2017. — 704 с.
 «Странствия Ходжи Насреддина в XXI веке. Новое учение древнего мудреца». — : Алетейя, 2021. — 616 с.; ил.; ISBN 987-5-00165-346-2

Собрание сочинений
 Сочинения в семи книгах. — : Художественная литература, 2009. — 5000 экз.
 Цари небесные и земные. — 696 с.
 Золотые притчи Ходжи Насреддина. — 432 с.
 Дервиш и мумия. — 480 с.
 Талдомские журавли. — 464 с.
 Любовь, мудрость, смерть и загробные странствия дервиша. — 496 с.
 Лазоревый странник на золотой дороге. — 408 с.
 Коралловая Эфа. — 464 с.

Премии и награды 
 1991 — Лауреат премии «Хартли-Мерилл» (Голливуд) за лучший сценарий. 
 1993 — Лауреат английской премии «Коллетс» за «Лучший роман Европы-93».
 2004 — Лауреат литературной премии «Ясная Поляна» за «Выдающееся художественное произведение русской литературы» (За книгу «Золотые притчи Ходжи Насреддина»). 
 2005 — Лауреат премии «Лучшая книга года» (За роман «Коралловая Эфа»). 
 2008 — Лауреат премии Антона Дельвига за роман «Коралловая эфа» и философско-поэтические произведения, опубликованные в «Литературной газете».
 2011 — Победитель 5-го Всероссийского поэтического конкурса «Пророк Мухаммад — милость для миров».
 2011 — Лауреат премии В. И. Белова «Всё впереди».
 2013 — Лауреат премии В. М. Шукшина «Светлые души».
 2016 — Лауреат премии им. Николая Лескова «Левша» в жанре литературной публицистики. 
 2017 — Лауреат Бунинской премии (За книгу «Золотые письма любви»).
 2019 — Лауреат Межгосударственной премии СНГ «Звёзды Содружества».

Цитата 

Теперь всякий графоман, всякий бездарный человек может нацарапать своё тленное имя на вечной Пирамиде Культуры…
В этом смысле Нобелевская премия была ориентиром, маяком для Подлинных мастеров и искушённых читателей.
Но сейчас дошло до того, что Премию получили певец Боб Дилан, репортёр – журналист Светлана Алексиевич, явная поэтическая графоманка Ольга Токарчук, не имеющие никакого отношения к тому высокому идеализму, о котором говорил основоположник Премии Альфред Нобель.

Ссылки

Источники 
 
 
 Тимур Зульфикаров в «Журнальном мире»
 Тимур Зульфикаров. Российская государственная библиотека
 Тимур Зульфикаров. Библиотека Конгресса США
 Тимур Зульфикаров в Британской библиотеке
 ТОП-11 таджикских мужчин, которыми мы гордимся

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские поэты
Поэты СССР
Поэты России
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Поэты XXI века
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Лауреаты Бунинской премии
Лауреаты премии «Ясная Поляна»